Jméno a příjmení Emil Svoboda má více nositelů:

 Emil Svoboda (právník) (1878–1948) – český právník a filosof
 Emil Svoboda (1928–2019) – český fotbalista, útočník
 Emil Svoboda (metrologie) (* 1953) – český metrolog